Алекса́ндр Арту́рович Ро́у (8 марта 1906, Москва, Российская империя — 28 декабря 1973, Москва, СССР) — советский кинорежиссёр, классик волшебной киносказки; народный артист РСФСР (1968).

Биография 
Родился в Москве, по другим сведениям — в Юрьевце Костромской губернии (ныне — Ивановская область). Семья Роу была состоятельной: отец Артур Уильям Роу (Rowe), ирландец, в 1905 году приехал по контракту в Россию налаживать мукомольное производство и женился на гречанке Эйли Кэраджордж (также — Карагеоргий; в России её звали Юлия). Вскоре после рождения сына в связи с началом Первой  русской революции отец отправил его с матерью в Юрьевец. В 1914 году Артур Роу вернулся на родину, оставив семью на произвол судьбы.

Оставшись без средств к существованию, Александр с больной матерью переехали в Сергиев Посад, там для поддержания семьи ему пришлось торговать изделиями местных ремесленников–кустарей. Он окончил семилетнюю школу и поступил в промышленно-экономический техникум. С 1921 года был руководителем коллектива самодеятельности, «Живой газеты» и агитбригады «Синяя блуза» в Москве. Из техникума перевёлся в киношколу имени Б. В. Чайковского, которую окончил в 1930 году, затем учился в драматическом техникуме имени М. Н. Ермоловой (окончил в 1934 году).

С 1930 года работал помощником режиссёра на студии «Межрабпомфильм» на картине «Солнце восходит на западе» (1932), а затем ассистентом режиссёра на фильмах «Праздник святого Иоргена» (1930), «Марионетки» (1934), «Бесприданница», «О странностях любви» (1936), «Белеет парус одинокий» (1937).

С 1937 года — режиссёр на киностудии «Союздетфильм» (впоследствии — Киностудия имени М. Горького). Первая самостоятельная режиссёрская работа — фильм-сказка «По щучьему веленью» (1938). Вариации на тему русских народных сказок для всех возрастов стали основной темой его творчества. Источниками для его экранизаций были сами сказки, реже — их литературные переработки и авторские сценарии.Как режиссёр снял также несколько документальных фильмов.

Член ВКП(б) с 1943 года, член Союза кинематографистов СССР.

Скончался 28 декабря 1973 года в Москве. За пять дней до смерти, в больнице, попросил организовать прощание с ним на студии, а в момент, когда его будут выносить, чтобы оркестр играл сюиту из комической оперы «Корневильские колокола». Его друг Лев Потёмкин организовал всё, как он просил. Похоронен в Москве на Бабушкинском кладбище (16 участок).

По написанному им совместно с Л. Потёмкиным сценарию в 1975 году Геннадий Васильев снял фильм «Финист — Ясный сокол».

Семья 
В начале 1930-х годов был женат на Елене Савицкой (1908—1959), актрисе, но брак оказался недолгим. Позже женился на Ирине Зарубиной (1907—1976), актрисе. В 1940 году у них родилась дочь Татьяна.

В 2010-е годы Россию посетили родственники Александра Роу из Уэксфорда (Ирландия).

Фильмография

Награды и звания 
 заслуженный деятель искусств РСФСР (1961);
 главный приз Международного кинофестиваля детских и юношеских фильмов в Венеции (1965) за фильм «Морозко» (1964);
 приз II Всесоюзного кинофестиваля в Киеве (1966) за фильм «Морозко» (1964) ;
 народный артист РСФСР (1968);
 почётный диплом жюри IV ВКФ в Минске (1970) — «за многолетнюю плодотворную работу в области кино для детей»;
 орден Октябрьской революции;
 орден «Знак Почёта» (1940).

Память 
 2004 — «Киносказочник. Александр Роу» («Техновидео», «Продюсерская компания Фора-Фильм М» при поддержке Федерального агентства по культуре и кинематографии)

 2006 — «Страна волшебника Роу» (ГТРК «Санкт-Петербург»)
 2007 — «Александр Роу. Легенды мирового кино» («Телекомпания „Гамаюн“» по заказу ГТРК «Культура»)
 2016 — В Юрьевце открыт Дом сказки Александра Роу, разместившийся в деревянном памятнике архитектуры 1909 года постройки. Помимо фотоэкспозиции памяти режиссёра в музее представлены игрушечные персонажи из его фильмов-сказок
 В честь А. А. Роу назван астероид (5412) Роу, открытый в 1973 году советским астрономом Л. В. Журавлёвой

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 Александр Роу на сайте Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области
 
 The Wexford roots of Russia’s fairy tale film-maker

 
Режиссёры детского кино
Кинорежиссёры-документалисты СССР
Персоналии:Межрабпомфильм
Персоналии:Союздетфильм
Персоналии:Киностудия имени М. Горького
Персоналии:Ялтинская киностудия
Члены КПСС
Члены Союза кинематографистов СССР
Похороненные на Бабушкинском кладбище